Fame es el título de dos películas y puede referirse a:
 Fame, película de 1980, dirigida por Alan Parker y protagonizada por Irene Cara;
 Fame, película de 2009 dirigida por Kevin Tancharoen.